Julio Álvarez puede referirse a las siguientes personas:

 Julio Álvarez Cao, historietista argentino;
 Julio Álvarez del Vayo, jurista y político español;
 Julio Álvarez Mosquera, futbolista internacional venezolano;
 Julio Álvarez (taekwondo), practicante de taekwondo mexicano.